Рефлексоло́гія — багатозначний термін. Його значення походять від поняття рефлекс, введеного в науковий обіг Рене Декартом. Рефлекс — автоматична реакція організму на подразник.

Рефлексологія у нетрадиційній медицині — система засобів діагностики та лікування заснованих на теорії потрійного зв’язку: внутрішніх органів, мозку та деяких ділянок шкіри (на ступнях, долонях, вушній раковині). В рефлексології широко застосовується масаж та практики східної медицини, акупунктура.

Рефлексологія — напрямок в психології, що існував в Росії та СРСР у першій половині XX ст. Термін запропонований В.М. Бехтерєвим.